Молочная гора — топоним:

 Молочная гора — улица в историческом центре Костромы;
 Молочная гора — упразднённая деревня в Рязанской области;